Die Campionato Sammarinese di Calcio 1991/92 war die siebte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.

Der SS Montevito gewann mit einem Finalsieg über den AC Libertas den Titel.

Grunddurchgang

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die vier bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem im Doppel-K.-o.-System ausgetragenen Turnier um den Meistertitel.

Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.

Finale

Serie A2

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 10. Juni 2013

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991/92